Diese Liste führt Burgen, Schlösser und Festungen in Ungarn auf.

Burgen und Festungen

Schlösser

Literatur 
 Gábor Szántai: Castles, Battles, Legends. Hungarian-Ottoman War Series 1 (Online-Teilansicht)

Weblinks  
 
 Burgen und Schlösser, Ungarisches Tourismusamt

Ungarn
!
!